Ножан-сюр-Марн:

 Ножан-сюр-Марн — город и коммуна во Франции.
 Ножан-сюр-Марн — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс.
 Ножан-сюр-Марн — станция линии A транспортной сети RER. Расположена в пригороде Парижа Ножан-сюр-Марн.